Emerson kan som auktorsförkortning betyda:

 Brent C. Emerson
 William Keith Emerson

Robotskapade auktorsförkortningar